Bouvet de Lozier steht für:

 Bouvet de Lozier (Familie), eine französische Offiziersfamilie

Bouvet de Lozier ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Baptiste Charles Bouvet de Lozier (1705–1786), französischer Seefahrer und Forscher